Берберана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 33,85 км². Население — 71 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Monte de Santiago (Google Maps)
 

Муниципалитеты Бургоса